Drotschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Drotschmann (1933–2020), deutscher Landwirt, Politiker (SPD), MdHB
 Mirko Drotschmann (* 1986), deutscher Journalist, Moderator, Autor und Webvideoproduzent